Мело́вский  сельсовет или Мело́вский сельский совет (иногда Меловско́й) может означать административные единицы:

 Меловский сельсовет — в Клетнянском районе Брянской области.
 Меловский сельсовет — в Дмитриевском районе Курской области.
 Меловский сельский совет, затем Меловский поссовет — в Меловском районе Луганской области, админцентр — Меловое.
 Меловский сельский совет — в Балаклейском районе Харьковской области, админцентр — Меловая.
 Меловский сельский совет — в Великобурлукском районе Харьковской области, админцентр — Меловое.
 Меловский сельсовет — существовал с 1922 по 1941 год в Золотовском кантоне АССР немцев Поволжья.

 Меловской, затем Старомеловатский сельсовет — в Старомеловатское сельское поселение Петропавловского района Воронежской области, админцентр — Старая Меловая.